WRO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Breslavia-Niccolò Copernico in Polonia
 wro – codice ISO 639-3 della lingua worrorra